Арад (; ; ) — многозначный термин: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Арад, Ави (род. 1948) — американский бизнесмен.
 Арад, Ицхак (1926—2021) — бригадный генерал Армии обороны Израиля, израильский историк.
 Арад, Майя (род. 1971) — израильская писательница, прозаик.
 Арад, Офри (род. 1998) — израильский футболист.
 Арад, Рон (1958—?) — лётчик ВВС Израиля.
 Арад, Рон (дизайнер) (род. 1951) — израильский, английский дизайнер (пост-модерн).
 Арад, Яэль (род. 1967) — израильская дзюдоистка, олимпийская медалистка.

Топоним 
 Арад (Бахрейн) — город в Бахрейне
 Арад (Израиль) — город в Израиле
 Арад (Иран) — город в Иране
 Арад (Румыния) — город в Румынии
 Арад (жудец) — жудец в румынском регионе Трансильвания (историческая область Кришана)
 Арад (комитат) — комитат Венгерского королевства

Другое 
 Арад (акциденция)